Annibale Carracci
 Agostino Carracci
 Lodovico Carracci